Ángel de la guarda puede referirse a:
 Ángel de la guarda: ángel que según las creencias cristianas, Dios envía en nuestro nacimiento para protegernos durante toda la nuestra vida;  
 Isla Ángel de la Guarda: isla de México; o
 El Ángel de la Guarda, historieta de Francisco Ibáñez.